Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2018 was het twintigste seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd werd op 25 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 27 oktober op het Losail International Circuit in Qatar.

Kalender

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website WK Supersport

Motorsport in 2018
Wereldkampioenschap Supersport